Hirsig ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Hirsig (1929–2019), deutscher Maler
 Leah Hirsig (1883–1975), Schweiz-Amerikanerin, die mit dem Okkultisten Aleister Crowley in Verbindung gebracht wird
 Stefan Hirsig (* 1966), deutscher Maler